Příjmení Perdue nese více různých osobností:

 Beverly Perdue (* 1947) – americká politička
 David Perdue (* 1949) – americký podnikatel a politik
 Sonny Perdue (* 1946) – americký zvěrolékař, podnikatel a politik